Nitidiscala är ett släkte av snäckor. Nitidiscala ingår i familjen vindeltrappsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vindeltrappsnäckor
Nitidiscala